Grupno prvenstvo Nogometnog podsaveza Vinkovci je predstavljalo najniži stupanj natjecanja u podsavezu, odnosno iz lige nitko nije ispadao. Pobjednici grupa bi izborili ulazak u Područnu nogometnu ligu NSP Vinkovci.

Tablice

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Bilješke 
Odustalo se od odigravanja odloženih susreta

Izvori 

 Vinkovački list #1067, konačna tablica sve tri grupe
 Monografija NK Slavonac Gradište (str. 49-50), konačna tablica treće grupe

1971-72 grupno
1971-72
Vinkovci-grupno